Касба

 Касба (Казба) — арабское название для цитадели
 Касба — старая часть города Алжир
 Касба Удайя — касба, старинная цитадель города Рабата в Марокко
 Касба — город на востоке Бангладеш
 Касба — город в Индии
 Касба — озеро в Канаде